

Bułgaria 
 Swetlina – wieś w obwodzie Burgas
 Swetlina – wieś w gminie Dimitrowgrad
 Swetlina – wieś w gminie Topołowgrad